Biederbach kann stehen für:
 Biederbach, Schwarzwaldgemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg 
 Biederbach (Wolframs-Eschenbach), Stadtteil von Wolframs-Eschenbach im Landkreis Ansbach, Bayern

 Biederbach (Elz), rechter Zufluss der Elz im Schwarzwald nach Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg